Morning Star kan syfta på:

 Morning Star (album) – det sjunde fullängdsalbumet av det svenska death metal-bandet Entombed
 Morning Star (fotbollsklubb) – en tidigare chilensk fotbollsklubb från Santiago
 Morning Star (tidning) – en vänsterorienterad dagstidning i Storbritannien